Foza (geslacht), geslacht van kreeftachtigen
 Foza (gemeente), Italiaanse gemeente